f(x) bezeichnet:
 einen Funktionswert in der Mathematik, siehe Funktion (Mathematik)
 die südkoreanische Girlgroup f(x) (Band)